Багра́т Константи́нович Иоаннисиа́ни (Иоаннисьян) (, Эривань — 10 декабря 1985, Ленинград) — советский конструктор астрономических инструментов.

Являлся главным конструктором БТА — самого крупного на то время в мире телескопа (ныне самый крупный в Евразии), вступившего в строй в 1975 году в Специальной астрофизической обсерватории. Один из крупнейших в мире менисковый телескоп АС-32 с автоматической системой управления (установленный в Абастуманской обсерватории) был сконструирован (совместно с Максутовым) Иоаннисиани. Также является автором ряда новых оригинальных конструкций астрономических инструментов. Именем Иоаннисиани названа малая планета (2450 Ioannisiani).

Биография 
Родился в армянской семье. С 1930 года работал на Ленинградском машиностроительном заводе «Красная заря» — сначала рабочим, а затем чертежником. В 1933 году окончил курсы повышения квалификации для конструкторов. В 1936 году поступил на Государственный оптико-механический завод (ныне ЛОМО), на котором, с некоторыми перерывами, работал до конца жизни. В годы Великой Отечественной войны был инженером-конструктором в Казани. С 1945 года — ведущий конструктор Государственного оптического института. В 1954—1960 годах работал также в Пулковской обсерватории, где совместно с Д. Д. Максутовым начал работы по внедрению менисковых систем в астрономию.

Является автором ряда новых оригинальных конструкций астрономических инструментов. Создал небулярный спектрограф АСИ-1 (1949), менисковый телескоп АСИ-2 диаметром 500 мм (1950), серии оригинальных, хотя и малых по размерам инструментов (зеркально-линзовая камера АСИ-4, отражательный телескоп с бесщелевым кварцевым спектрографом АСИ-5, бесщелевой менисковый дифракционно-линзовый спектрограф АС-31), а также (совместно с Максутовым) установленный в Абастуманской обсерватории один из самых больших в мире менисковых телескопов АС-32 с автоматической системой управления (входное отверстие телескопа 700 мм, диаметр главного зеркала 975 мм). По его проекту на ЛОМО был сконструирован телескоп-рефлектор ЗТШ (зеркальный телескоп им. Г. А. Шайна) с зеркалом диаметром 2,6 м, один из крупнейших в Европе рефлекторов, установленный в Крымской астрофизической обсерватории в 1961 году. Являлся главным конструктором БТА — самого крупного на то время в мире 6-метрового рефлектора, вступившего в строй в 1975 году в Специальной астрофизической обсерватории.

До самого конца жизни за ним была закреплена должность «главный конструктор БТА», он продолжал решать самые различные вопросы, связанные с техническим обслуживанием «Ока планеты». Б.К. Иоаннисиани был руководителем целой научной и инженерной школы в области разработки и конструирования астрономических приборов. Автором многочисленных трудов по различным вопросам оптического приборостроения. АН СССР присудила ему степень доктора технических наук без защиты диссертации - факт уникальный, поскольку до этого он не только не имел никакой ученой степени, но даже не получил высшего образования.

Инструменты в создании которых участвовал 
 АСИ-1 — небулярный спектрограф (1949)
 АСИ-2 — менисковый телескоп (D=500мм) (1950)
 АСИ-4 — зеркально-линзовая камера
 АСИ-5 — отражательный телескоп с бесщелевым кварцевым спектрографом
 АС-31 — бесщелевой менисковый дифракционно-линзовый спектрограф
 АС-32 — менисковый телескоп (D=700/975мм) (совместно с Максутовым)
 ЗТШ — Зеркальный телескоп Шайна
 БТА

Награды и звания 
Лауреат Ленинской премии (1957), Герой Социалистического Труда (1977). Награждён орденом «Знак Почёта» (1945) и тремя орденами Ленина (1961, 1972 и 1977).

Память 
 Именем Иоаннисиани названа малая планета ((2450) Иоаннисиани), открытая Н. С. Черных 1 сентября 1978 года в Крымской астрофизической обсерватории.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Колчинский И. Г., Корсунь А. А., Родригес М. Г. Астрономы. Биографический справочник. Киев: Наукова думка, 1977.
 Баграт Константинович Иоаннисиани на сайте объединения «ЛОМО»

См. также 
 Герои Социалистического Труда Ленинградской области

Конструкторы России
Сотрудники Пулковской обсерватории
Доктора технических наук
Лауреаты Ленинской премии
Похороненные на Северном кладбище (Санкт-Петербург)
Оптики СССР